В данном списке приведены населённые пункты, расположенные согласно современному административно-территориальному делению в Волгоградской области России, название которых изменялось.

Б 

 Самодуровский → Белогорский (сельский населённый пункт)
 Лиходеевка → Берёзовка (сельский населённый пункт)
 Подпесочный → Буденновский (сельский населённый пункт)

В 

 Объедков → Весёлый (сельский населённый пункт)
 Грязнуха → Вишнёвое (сельский населённый пункт)
 Царицын (1555) → Сталинград (1925) → Волгоград (1961)

К 

 Молчановка → Калинино (сельский населённый пункт)
 Вчерашние Щи → Калиновка (сельский населённый пункт)
 Зубриловский → Киквидзе (сельский населённый пункт)
 Генеральский → Красноармейский (сельский населённый пункт)

Л 

 Пришиб → Ленинск (1919, город)

М 

 Крутая → Максима Горького (сельский населённый пункт)

Н 

 Грязное → Новороссийское (сельский населённый пункт)

О 

 Жутово → Октябрьский (сельский населённый пункт)
 Кругляково → Октябрьский (сельский населённый пункт)

П 

 Могруновский → Первомайский (сельский населённый пункт)
 Троицкое → Политотдельское (сельский населённый пункт)
Преображенская → Киквидзе (1936, посёлок городского типа) → Преображенская (1998, станица)
 Пролейка → Луговая Пролейка (начало XX века) → Приморск (1961, посёлок городского типа)
 Зимовейская → Пугачёвская (сельский населённый пункт)

Р 

 Нахаловка → Родинская (сельский населённый пункт)

С 

 Усть-Медведицкая → Серафимович (1933, город)
 Кривая Музга → Советский (сельский населённый пункт)
 Голодаевка → Старый Cад (сельский населённый пункт)

Т 

 Ветлочки → Трудолюбие (сельский населённый пункт)

Примечания

Источник 

 

История Волгоградской области
Волгоградская область